Deux classes de navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Kaiser, ainsi qu'une classe de paquebots :
la , une classe de deux frégates cuirassées lancées en 1874 ;
le , une classe de cinq cuirassés lancés entre 1911 et 1912 ;
le , une classe de paquebots construite entre 1897 et 1907 par AG Vulcan à Stettin.

Voir aussi 
 la classe Kaiser Friedrich III, une classe de cuirassés pré-dreadnought construits au début du .